Свен Роберт Морган Аллинг (; род. 8 июня 1968 года, Мёльндаль, Мёльндальская коммуна, Швеция) — шведский актёр театра и кино, а также режиссёр, продюсер и сценарист.

Биография 
Морган Аллинг прожил нелегкое детство. В 1972 году в возрасте 4 лет он был отправлен в детский дом. Причины того не уточняются. Морган учился в Театральной академии города Мальмё с 1987 по 1990 года. Карьеру на телевидении Морган Аллиг начал вместе со своим бывшим одноклассником, который получил меньшую популярность, нежели Морган. Морган Аллинг постоянный гость различных телевизионных программ. Наиболее популярен по фильмам: «Арн: Рыцарь-тамплиер», «Арн: Королевство в конце пути» и «Всё включено: Каникулы в Греции».Сегодня Морган живёт в Сёдермальме, центральном районе Стокгольма. У него есть жена и двое сыновей.

Фильмография

Ссылки 
 
 Морган Аллинг на сайте КиноПоиск

Актёры Швеции
Режиссёры Швеции
Продюсеры Швеции
Сценаристы Швеции